ZZI steht als Abkürzung für

 ein Kfz-Kennzeichen für Testfahrzeuge in Belgien, siehe Systematik der Kfz-Kennzeichen (Belgien)
 Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie
 Zentralzollinspektor in der österreichischen Finanzverwaltung

Abkürzung